Platzierung (von Platz, alte Schreibweisen Plazierung und Placierung von französisch place ‚Platz‘) steht für:

 Ausgabe von Wertpapieren, siehe Emission (Wirtschaft)
 Position eines Bauwerks auf einem Grundstück, siehe Positionierung (Architektur)
 Positionieren eines Produktes im Markt, siehe Produktplatzierung
 Stellung in einer Rang- oder Ergebnisliste (Rangliste (Sport), Musikcharts)
 
Siehe auch:
 Placement
 Positionierung
 Zweitplatzierung